

Toponyme

Morehead (Kentucky)
 Université d'État de Morehead
 Morehead City
 , page d'homonymie

Autres 
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie

Patronyme 

 Boyd Dunlop Morehead (1843-1905), homme politique australien
  (1966-), dessinateur américain de comics
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie

Autres 
 Agnes Robertson Moorehead (1900-1974), actrice américaine
 Langues morehead-maro

Homonymie de localités aux États-Unis